Hamlet Mxit'aryan – calciatore
 Hamlet Vladimiri Mxit'aryan – calciatore
 Henrix Mxit'aryan – calciatore